Sällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sällsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (4,67 km²)
Sällsjö, by i Mörsils socken i Åre kommun, 
Sällsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (30,9 ha)

Se även
Sälsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn